Orazio Mattei (1574-1622) – vescovo e nunzio apostolico, zio dell'omonimo cardinale
 Orazio Mattei (1622-1688) – cardinale e arcivescovo, nipote dell'omonimo vescovo
Orazio Mattei (1724-1787) – arcivescovo titolare di Colossi

Pagine di disambiguazione
